Триго:

Топоним
 Триго — округ в штате Канзас, США.

 Фамилия
 Гаспар Льямасарес Триго (род. 1957) — испанский политик.
 Пас Кампос Триго (род. 1976) — испанская киноактриса.
 Фелипе Триго (1864—1916) — испанский писатель.